Чемпионат Египта по футболу 1960/1961 — 11-й чемпионат Египта, проходивший с 7 октября 1960 по года 16 апреля 1961 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1960/1961 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1960/1961 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1960 год в Египте
1961 год в Египте